Кубок СРСР з футболу 1992 — 51-й розіграш кубкового футбольного турніру в СРСР. Володарем Кубка вдесяте став клуб «Спартак» (Москва).

Останній розіграш кубка СРСР. У серпні 1991 року в Москві відбулась спроба державного перевороту, котрий став наслідком розпаду СРСР. Матчі 1/4 фіналу, які відбулись навесні 1992 пройшли без участі українських клубів, які виступали в національному чемпіонаті та кубку.

1/64 фіналу

1/32 фіналу

1/16 фіналу 

«Арарат» відмовився від участі в Кубку.

1/8 фіналу

1/4 фіналу 

Українські клуби відмовились від подальшої участі

Півфінали

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок СРСР 1992 на сайті RSSSF 
 Кубок СРСР 1992 на сайті WildStat.ru  
 Кубок СРСР 1992 на сайті fc-dynamo.ru  
 Кубок СРСР 1992 на сайті web.archive.org 

Кубок СРСР з футболу
СРСР
СРСР
1991 в СРСР